Ел Техоруко има више значења:

 Ел Техоруко (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техоруко (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техоруко, Ел Запоте (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техоруко, Ла Оркета (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техоруко, Техоруко (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику